Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Bogotá 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcos Daniel e Santiago González che hanno battuto in finale Frederico Gil e Marcelo Melo 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Marcos Daniel /  Santiago González (Campioni)
 Brian Dabul /  Damián Patriarca (quarti di finale)

 Paul Capdeville /  Adrián García (primo turno)
 Hugo Armando /  Cristian Villagrán (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Bogotá 2005